Burileanu se poate referi la:

 Gina Burileanu, o femeie faimoasă din perioada interbelică
 Ștefan Burileanu (1857, Burila Mică  1951), un inginer și inventator roman
 Dumitru Tilică Burileanu, guvernator al Băncii Naționale

Vezi și 
 Burila
 Burlești

Nume de familie românești